La Ligue Nationale de Basket-ball – francuska, zawodowa liga koszykówki
 Liga Nacional de Básquetbol – argentyńska, narodowa liga koszykówki
 Low-noise block converter – stosowany w telewizji satelitarnej
 Lokalavisernes Nyhedsbureau – duńska, państwowa agencja informacyjna
 Lekko Nie Będzie – internetowy talk-show prowadzony przez Tomasza Działowego.